Abos keresztnév
 Abos szlovákiai település